Hunstiger ist der Familienname folgender Personen: